Philip Doddridge ist der Name folgender Personen:

* Philip Doddridge (Geistlicher) (1702–1751), britischer Geistlicher und Kirchenlieddichter
 Philip Doddridge (Politiker) (1773–1832), US-amerikanischer Politiker